Kappa Herculis (κ Her / 7 Herculis) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Hércules:

 Kappa Herculis A (HD 145001), gigante de magnitud 5,00 situada a 388 años luz.
 Kappa Herculis B (HD 145000), gigante naranja de magnitud 6,23.

Separadas visualmente 27 segundos de arco, ambas estrellas parecen no estar físicamente relacionadas. Una tercera estrella, 8 Herculis, forma una doble óptica con Kappa Herculis A y B.